О́стров Бе́ринга — крупнейший остров в составе Командорских островов. Расположен к востоку от полуострова Камчатка, от которого отделён Камчатским проливом, соединяющим Берингово море и Тихий океан. Административно остров входит в состав Алеутского района Камчатского края России. Остров был открыт экспедицией Витуса Беринга в 1741 году, здесь находится могила мореплавателя и могилы нескольких его соратников.

Описание 
Расположен в нескольких десятках километров от острова Медный, от которого отделён проливом Адмирала Кузнецова. Длина острова около 90 км, ширина — 24 км.

Остров Беринга, как и все Командорские острова, расположен на подводном хребте, тянущемся от Аляски. На этом же хребте расположена цепь Алеутских островов.

Зима на острове долгая и трудная: снегопады, штормы, очень сильные прибои и ветра́, однако морозов нет, средняя температура самого холодного месяца составляет −4,5 °C.

На острове установлено 4 ветрогенератора Vergnet GEV-MP общей установленной мощностью 2Х550 кВт.

На острове расположен самый восточный гарнизон российской армии в составе отдельной радиолокационной роты ПВО численностью около 50 человек.

В 1991 году на острове найдено захоронение Витуса Беринга и его соратников.

В 2021 году на северо-западном мысе острова установлен памятник исследователю Командор Георгу Стеллеру. Вокруг памятника устроен мемориальный комплекс «Исследователи морских млекопитающих Командорских островов», на стендах которого размещена информация об исследователях, внёсших существенный вклад в изучение, охрану и популяризацию Командорских островов.

Население 
На острове находится один населённый пункт — село Никольское с населением в 718 жителей (2018, по переписи 2002 года — 808 человек), из которых около 300 — алеуты.

Флора и фауна 
Тысячелетиями океан выбрасывает на берега острова туши китов, тюленей, мёртвых птиц, рыб и водоросли. Из-за этого летом на побережье травы настолько высоки, что скрывают человека. На острове нет лесов, но растут грибы: белые, подберёзовики и подосиновики. Кусты черники в рост человека.

Много голубых песцов, которые живут у побережья. Дождавшись отлива, они начинают поедать трупы тюленей и китов, причём внутри мёртвых китов они проедают целые лабиринты. На острове зимуют каланы, сивучи, тюлени-ларги. В апреле приплывают котики. Из птиц на острове зимуют гаги, каменушки, морянки, утки-синьги, турпаны, кряквы, гоголи, крохали, гуси-белошейки, лебеди-кликуны, пуночки, крапивницы — всего 32 вида. Однако птичьих базаров нет, так как отсутствуют самые громкие «торговки»: кайры, говорушки, глупыши (прилетают в марте), топорки (прилетают летом).

Также на острове встречается Agrotis frosya — эндемичный вид бабочек из семейства совок. Впервые описана в 2014 году.

В культуре 

 В фильме режиссёра Юрия Швырёва «Баллада о Беринге и его друзьях» (СССР, 1970).
 Остров является основным местом действия фильма режиссёра Игоря Николаева «Стеклянные бусы» (СССР, 1978).
 В компьютерной игре Singularity (2010) остров Беринга выведен как «Каторга-12».
 В детской книге М. П. Митурича «Командорские острова» (Советская Россия, 1969) описаны природа и животный мир острова Беринга.
 В 2015 году в издательском доме КомпасГид вышла философская сказка Анастасии Строкиной «Кит плывёт на север». В книге представлены авторские легенды острова Беринга, основанные на этнографических материалах, связанных с бытом, фольклором и мировоззрением малочисленного народа — алеутов.

См. также 
 Беринг, Витус Ионассен
 Саранное

Примечания

Литература 
 
 
 Pekarsky, O. (2014). «Contribution to the knowledge of Noctuidae fauna of Bering island.» Fibigeriana supplement: 2. 177—200 pp. color plates 299—304 pp.

Ссылки 
 Командорские острова (Алеутский район) 
 
 Официальный сайт Администрации Алеутского муниципального района 
 
 
 

Острова архипелага Командорские острова